Мустафакемальпаша — турецкий топоним. Может означать:

 Мустафакемальпаша — город и район.
 Мустафакемальпаша (река) — река.